Die Saison 2014/15 war die 24. Spielzeit der slowenischen Eishockeyliga, der höchsten slowenischen Eishockeyspielklasse. Slowenischer Meister wurde der HDD Sij-Acroni Jesenice, der im Play-off-Finale die favorisierte Mannschaft des HDD Olimpija Ljubljana mit 3:1-Siegen schlug.

Teilnehmerfeld und Modus 

Die folgenden Mannschaften nahmen an der Meisterschaft teil.

 HK MK Bled
 HK Celje
 HDD Sij-Acroni Jesenice
 HDK Maribor
 HDD Olimpija Ljubljana
 HK Playboy Slavija
 HK Triglav

Die slowenische Meisterschaft wurde in Form einer Hin- und Rückrunde (12 Spiele je Mannschaft) und anschließenden Play-offs ausgetragen. Für die Play-offs qualifizierten sich die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 6, wobei die beiden bestplatzierten Mannschaften ein Freilos für das Halbfinale erhielten. Die Viertel- und Halbfinaleserien wurden im Modus Best-of-Three ausgetragen, das Finale im Best-of-Five.

Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 Tabelle 2014/15 bei hokej.si (slowenisch), abgerufen am 9. Mai 2016

Einzelnachweise 

2014
Eishockeysaison 2014/15